Caesarea is de naam van verschillende steden in de oudheid. Steden kregen deze naam als eerbetoon aan de Romeinse keizer (Latijn: Caesar). Steden die deze naam droegen zijn onder meer:

Kayseri, Caesarea (Cappadocië), in het huidige Turkije
Cherchell, Mauretania Caesariensis, in het huidige Algerije
Shaizar, Caesarea Magna of Caesara, in het huidige Syrië
Caesarea (Maritima), in het huidige Israël
Panias, Caesarea Filippi, op de Golanhoogvlakte (archeologische site)